Рома́н И́горевич Це́пов (22 июля 1962 года, Колпино, Ленинград — 24 сентября 2004 года, Санкт-Петербург) — российский предприниматель и телепродюсер.

Учредитель охранного предприятия, обеспечивавшего в 1990-е годы безопасность высших должностных лиц Санкт-Петербурга, в том числе Анатолия Собчака и Владимира Путина. Фигурант ряда уголовных дел тех лет. В 2000-е годы обладал большим влиянием в деловой и политической жизни Петербурга.

Скончался от отравления осенью 2004 года. После смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко от отравления радиоактивным полонием-210 в СМИ отмечалось сходство симптомов у Цепова и Литвиненко.

Биография 
По окончании школы работал на Ижорском заводе, окончил Высшее политическое училище МВД СССР, служил во Внутренних войсках МВД на политических должностях, затем в научно-исследовательском институте. Из МВД уволен в 1990 году в звании капитана. В 1992 году создал охранное предприятие «Балтик-Эскорт», которое и возглавил (зарегистрировано в апреле 1993 года). Охранял высших должностных лиц Петербурга, в том числе мэра Анатолия Собчака и его семью, а также вице-мэра Владимира Путина, с которым ему приписывали тесные связи. По утверждению Александра Невзорова, Роман Цепов являлся внедрённым сотрудником МВД в преступный мир Санкт-Петербурга и оставался им вплоть до самой смерти.

Предполагаемая криминальная деятельность 
Цепов оказывал охранные услуги ряду криминальных авторитетов, в частности, семье лидера «Малышевской» группировки Александру Малышеву и некоторым деятелям «Тамбовской» группировки. Впервые арестован в 1994 году по обвинению в незаконном хранении оружия. Начиная с 1993 года пережил пять покушений. В отношении Цепова были возбуждены уголовные дела. Последнее дело было возбуждено в марте 1998 года, по обвинению в вымогательстве 70 тыс. долларов.

Карьерный взлёт 

После прихода к власти Владимира Путина стал одной из самых влиятельных фигур в деловой и околополитической жизни Петербурга. Принимал участие в торжествах инаугурации Путина.

Ему приписывали тесные связи с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым, начальником президентской охраны Виктором Золотовым и замглавой президентской администрации Игорем Сечиным. Утверждалось также, что благодаря своим связям он оказывает важное влияние на назначения в ГУВД и УФСБ. Журналисты называли его «серым кардиналом» и «охранным олигархом».

Сам Цепов о слухах, окружающих его имя, заявлял:
Почему-то во все времена Цепов оказывался наиболее удобной фигурой для слухов. Выборы — Цепов. Уголовные дела, транши, кредиты, топливный бизнес, охранный, казино — Цепов. Кадровые перестановки — тоже я. Серый кардинал обязательно должен быть при короле.

Смерть 
11 сентября 2004 года почувствовал себя плохо и 24 сентября скончался. Следствием было установлено отравление. Впоследствии подозревалась лучевая болезнь, причём пресса отмечала сходство симптомов болезни Цепова и Литвиненко, отравленного полонием-210. Так, историк спецслужб Борис Володарский в 2009 году в эфире радио «Свобода» выразил уверенность в убийстве Цепова «несомненно, что радиоактивным ядом», назвав его гибель в одном ряду с убийством Анны Политковской и отравлением Александра Литвиненко.

Похоронен на Серафимовском кладбище, рядом с могилой родителей Владимира Путина.

Семья 
Дочь Дарья Романовна Цепова после смерти отца вышла замуж за уроженца Судана Хусаму Башира Саида Мохамеда, сразу после совершеннолетия добровольно уехала в Объединённые Арабские Эмираты. Одновременно со счёта Цеповой мошенниками были сняты 815 тыс. евро. Бывшая жена Романа Цепова в 2010 году сообщала о возбуждении уголовного дела о похищении её дочери.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Цепов Роман Игоревич. Досье, биография и бизнес-интересы
 Олег Лурье, Инга Савельева. Путин. Четыре вопроса к наследнику престола
 Охранное предприятие «Балтик-Эскорт»
 Охранное предприятие "Балтик-Эскорт
 ООО. «Балтик-Эскорт» (справка)
 Связной с прошлым
 Атака «Серых кардиналов»
 Роман Цепов «помогал хоть чёрту»
 Почему погиб охранник президента
 Кто убил бывшего охранника Путина?
 Отравлен бывший глава охраны Путина

Персоналии:Ижорский завод
Предприниматели России
Телепродюсеры России
Нераскрытые убийства в России
Отравленные
Похороненные на Серафимовском кладбище